En anglais,  signifie littéralement « dinde froide » ; l'expression « go cold turkey » fait référence à l'arrêt brutal d'une habitude ou au sevrage brutal des drogues. Cette expression est reprise dans un certain nombre de titres d'œuvres dont:

Cinéma 
 Le Chat, le Chien et la Dinde (1951), court métrage de Disney avec Pluto.
 Cold Turkey (1971), long métrage de Norman Lear

Chanson 
 Cold Turkey, une chanson de John Lennon sortie en 1969